Consiglio legislativo – istituzione di Montserrat
Consiglio legislativo del Brunei – istituzione del Brunei
Consiglio legislativo dell'Isola di Man – istituzione dell'Isola di Man
Consiglio legislativo delle Isole Falkland – istituzione delle Isole Falkland
Consiglio legislativo di Hong Kong – istituzione di Hong Kong
Consiglio legislativo palestinese – istituzione dell'Autorità Nazionale Palestinese